Ниже приведён список городов, которые подавали заявки на проведение любых летних или зимних Олимпийских игр. Пятьдесят городов (включая повторы) были выбраны местами проведения Олимпийских игр, два в Восточной Европе, пять в Восточной Азии, в Центральной Америке, два в Океании, а остальные в Западной Европе и Северной Америке. Олимпиада ещё ни разу не проводилась на территории Африки, Центральной Азии, Ближнего Востока и Южной Азии.

Как правило, решение о месте проведения игр принимается на сессии МОК примерно за шесть лет до их проведения. Например:
 право проведения летних игр в 2012 году Лондон получил 6 июля 2005 года,
 Сочи получил право проведения зимней олимпиады 2014 года, 4 июля 2007 года,
 Рио-де-Жанейро получил право проведения летней олимпиады 2016 года, 2 октября 2009 года
 Пхёнчхан 6 июля 2011 года получил право на проведение зимней олимпиады 2018 года.

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Примечания